

Бокша () — місто у повіті Караш-Северін.
 Бокша () — комуна у повіті Селаж.
 Бокша () — село у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Бокша.
 Бокша () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мечука.

Бокша () — село у Фалештському районі.

Бокша () — міська частина Стропкова, до 1964 року самостійне село на території теперішньої Словаччині, Пряшівського краю, Стропківського округу.

 Бокша Іван Іванович (*1932) — український народний депутат.
 Павел Бокша (1552—1627) — церковний діяч Речі Посполитої, священник-єзуїт, ректор Віленської єзуїтської академії і університету в 1599—1602 роках.